Le qualificazioni del singolare maschile dell'Internazionali BNL d'Italia 2002 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneoInternazionali BNL d'Italia  2002 prevedevano 32 partecipanti di cui 8 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Fernando González (Qualificato)
 Julien Boutter (ultimo turno)
 Fernando Meligeni (primo turno)
 Adrian Voinea (ultimo turno)
 Kristian Pless (ultimo turno)
 Antony Dupuis (primo turno)
 Paradorn Srichaphan (ultimo turno)
 Fernando Vicente (primo turno)

 Nicolas Coutelot (primo turno)
 Vince Spadea (primo turno)
 José Acasuso (primo turno)
 Ramón Delgado (ultimo turno)
 Álex Calatrava (primo turno)
 Nikolaj Davydenko (Qualificato)
 Markus Hipfl (Qualificato)
 Francisco Clavet (Qualificato)

Qualificati 

 Fernando González
 Francisco Clavet
 Nikolaj Davydenko
 Álex Calatrava

 Vince Spadea
 José Acasuso
 Markus Hipfl
 Galo Blanco

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Internazionali BNL d'Italia 2002